Бискупија се може односити на:

 Бискупија, црквено-административна једница у Римокатоличкој цркви
 Бискупија, насељено место и седиште истоимене општине у Шибенско-книнској жупанији, Хрватска
 Бискупија Јеј
 Бискупија Вав
 Бискупија Торит
 Бискупија Румбек
 Бискупија Малакал
 Бискупија Тумбура-Јамбјо